Grande Terre (francouzsky Velká země) je název několika ostrovů, které jsou v určitém souostroví svou rozlohou největší:

 Nová Kaledonie (ostrov) – největší ostrov území Nová Kaledonie v Tichém oceánu
 Grande-Terre (Kergueleny) – ostrov v oblasti Kerguelenových ostrovů v Indickém oceánu
 Grande Terre (Guadeloupe) – část dvojostrova Guadeloupe v Karibském moři